

Astronomia 
 Etna – satellite di Giove
 11249 Etna – asteroide della fascia principale

Mitologia 
 Etna – figura della mitologia greca

Arti 
 Etna – album musicale del gruppo omonimo
 Etna – gruppo jazz fusion, rock progressivo italiano
 Etna film – società di produzione cinematografica italiana

Geografia

Italia
 Etna – vulcano della Sicilia
 Etna - nome italiano dell'antica città di Aitna, ai piedi del vulcano

Stati Uniti d'America
 Etna – città della Contea di Siskiyou, California
 Etna – città della Contea di Penobscot, Maine
 Etna – località della Contea di Grafton, New Hampshire
 Etna – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Etna – census-designated place della Contea di Lincoln, Wyoming

Navi 
  – corvetta bombardiera del Regno delle Due Sicilie
 Classe Etna – nave da rifornimento della Marina Militare
  – pirocorvetta della Regia Marina
 Etna – incrociatore protetto della Regia Marina del 1885
  – incrociatore antiaereo della Regia Marina, affondato a Trieste nel 1941 e mai completato
 Etna – nave da guerra della Marina Militare

Persone
Donato Etna (1858-1938) – militare e politico italiano
Giacomo Etna, pseudonimo di Vincenzo Musco (1895-1963) – scrittore, giornalista, saggista critico d'arte, romanziere e poeta italiano

Storia militare
 224º Reggimento fanteria "Etna" – reggimento dell'Esercito Italiano
 Divisione "Etna" – divisione antiparacadutisti e contraerei della GNR
 167ª Legione Camicie nere "Etna" – legione della MVSN

Altro 
 Cirneco dell'Etna – razza canina originaria della Sicilia
 Etna – vino italiano
 Etna Trasporti – società di trasporto pubblico
 Monte Etna (DOP) – olio di oliva
Etna – varietà italiana di peperoncino originario della Sicilia

Pagine correlate 
Aetna